

Angleterre 
 Malvern, ville du Worcestershire
 Great Malvern
 Malvern Link
 Malvern Wells
 North Malvern
 Little Malvern
 West Malvern
 Malvern College
 Malvern Hills,
 Malvern Hills, Area of Outstanding Natural Beauty (AONB)
 Abberley and Malvern Hills Geopark

États-Unis 
 Malvern, ville d'Alabama
 Malvern, ville d'Arkansas
 Malvern, ville de l'Illinois
 Malvern Roller Mill
 Malvern, ville de l'Iowa
 Malvern, ville de l'Ohio
 Malvern, ville de Pennsylvanie
 Malvern Preparatory School
 Malverne, ville de l'État de New York
 Malvern Hill, Virginie
 Bataille de Malvern Hill, une bataille de la guerre de Sécession

Australie 
 Malvern, banlieue d'Adélaïde
 Malvern, banlieue de Melbourne
 Malvern East, banlieue de Melbourne

Autres pays 
 Malvern, banlieue de Toronto, Ontario, Canada
 Malvern
 Malvern (Afrique du sud), ville de la banlieue de Johannesburg
 Sheffield and Waddington (Nouvelle-Zélande), anciennement appelée Malvern
 Malvern, Barbados, Saint Joseph Parish

Autres 
 , le nom de plusieurs navires de guerre de l'US Navy.

Homonymie de toponyme